Іва́н Петро́вич Гулько́ (нар. 5 травня 1941, Володіївці, Барський р-н, Вінницька обл. — 13 січня 2018) — фахівець у галузі садівництва, доктор сільськогосподарських наук (1994), професор (1997).

Наукові праці 

 Испытание клоновых подвоев яблони в маточниках и питомниках в условиях Черкаской области: автореферат дис. к. с.-х. н. / И. П. Гулько. — Мичуринск, 1981. — 27 с.
 Интенсивный сад яблони на подвое М9 / И. П. Гулько // Садоводство. — 1984. — № 8. — С. 10–11.
 Карликовый подвой для яблони / И. П. Гулько, В. И. Гулько // Садоводство. — 1985. — № 1. — С. 9–11.
 Урожайность и скороспелость яблони на разных подвоях / И. П. Гулько, В. И. Гулько // Садоводство. — 1986. — № 1. — С. 9–10.
 Кондратенко, П. В. Садоводство Венгрии / П. В. Кондратенко, И. П. Гулько // Плодоовощное хоз-во. — 1987. — № 2. — С. 62–65.
 Методика вивчення підщеп в Україні / І. П. Гулько. — К., 1990;
 Методика изучения подвоев плодовых культур в Украинской ССР / под ред. М. В. Андриенко, И. П. Гулько. — Киев: УНИИС, 1990. — 104 с.
 Клонові підщепи яблуні / І. П. Гулько. — Київ: Урожай, 1992. — 160 с.
 Клонові підщепи яблуні в інтенсифікації садівництва Лісостепу України: автореф. дис. … докт. с.-г. наук: 06.01.07 — плодівництво / Іван Петрович Гулько ; Ін-т садівництва Укр. акад. аграр. наук. — Київ, 1994. — 343 с.
 Клонові підщепи яблуні у світовому плодівництві / І. П. Гулько. — Л., 1996;
 Інтенсивне, екологічно безпечне садівництво / І. П. Гулько. — Львів, 1996.
 Основа саду — яблуня // І. П. Гулько // Сад, город, пасіка. — Л., 1997;
 Результати вивчення клонових підщеп яблуні в Україні / І. П. Гулько, Б. І. Гулько // Інтенсивне екологічно-безпечне садівництво: навч. посіб. — Львів, 1998. — С.12–29.
 Клонові підщепи яблуні в Україні. Варшава, 1999.
 Гадзало, Я. М. Технологія вирощування смородини та її захист від шкідників / Я. М. Гадзало, І. П. Гулько ; Львів. держ. аграр. ун-т. — Львів: [б.в.], 1999. — 87 с.
 Продуктивність клонових підщеп яблуні залежно від їх біологічних властивостей / І. Гулько [та ін.] // Вісн. Львів. держ. аграр. ун-ту // Агрономія. –1999. — № 4. — С. 153—159. — (Власні результати досліджень з формами М 9, М 26, Д 70-49, Д 70-456, Д 69-135, Д 1071, 57-490 та Р 22).
 Results of study of clonal apple rootstocks in stoolbeds and nurseries / Apple rootstocks for intensive orchards / I. P Hulko, B. I. Hulko // Proc. of the Intern. Seminar — Warsaw, 1999. — Р. 41–42 — (Доповнення результатами власних досліджень про форми Д 69-135, Д 70-49, Д 70-456, 57-476, 62-223, Р22, 69-21-5, 71-3-150).
 Клонові підщепи яблуні: курс лекцій / І. П. Гулько, Б. І. Гулько. — Львів, 2000. — С. 33–39.

Відзнаки і нагороди 
За плідну науково-дослідну та педагогічну діяльність був нагороджений 5 медалями ВДНГ, орденом «Знак Пошани», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

У 1988 році Іван Петрович Гулько (спільно з І. С. Романом та С. В. Клименко) нагороджений премією ім. Л. П. Симиренка НАН України за цикл робіт «Створення високоінтенсивних насаджень яблунь на клонових підщепах, нових форм айви звичайної, кизилу та розробка технологій їх промислового вирощування».

Вшанування пам'яті 
Іменем Гулька названа кафедра садівництва та овочівництва Львівського національного аграрного університету.

Джерела 

 80 років від дня народження Гулька Івана Петровича // Календар знаменних і пам'ятних дат в історії сільськогосподарської дослідної справи України на 2021 рік / НААН, Нац. наук. с.-г. б-ка ; уклад.: В. А. Вергунов, Х. М. Дмитрієва, С. Д. Коваленко, О. В. Корзун, Д. Ю. Корзун ; за наук. ред. В. А. Вергунова. — Київ; Вінниця, 2020. — С. 60–61. 
 80 років тому народився Іван Петрович Гулько // Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 2021 року: хронол. довід. / уклад. О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник ; Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. — Вінниця, 2020. 
 Гулько Іван Петрович: Біографії. Персоналії Поділля// Біографії. Персоналії, життя яких пов'язано з Поділлям: міні-довідник (на основі БД «Індивідуальні автори») // Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського: офіц. сайт. — Вінниця, 2021. 
 70 років тому народився Іван Петрович Гулько // Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 2011 року: хронол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; ред.: М. Г. Спиця, Г. М. Слотюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. — Вінниця, 2010. — С. 23. 
 75 років тому народився Іван Петрович Гулько // Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 2016 року: хронол. довід. / уклад.: Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. — Вінниця, 2015. — С. 139.

Примітки 

Доктори сільськогосподарських наук України
Українські професори
Уродженці Барського району